Ponoj – rzeka w Rosji
 Ponoj – osada w Rosji